L'expression « sanglier géant » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de suidés :
 le Sanglier géant des forêts ou Hylochère () ;
 le Sanglier géant de Palawan () ;
 le Sanglier géant de Bornéo, Sanglier à barbe ou Sanglier à moustaches ().

Articles connexes 

 
 
 Sanglier de mer ()
 Woinic

Références 

Ongulé (nom vernaculaire)
Suidae
Nom d'ongulé ambigu